Saint-Hippolyte steht für:
 Saint-Hippolyte (Québec), Gemeinde in Kanada

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Hippolyte (Aveyron), Département Aveyron
 Saint-Hippolyte (Cantal), Département Cantal
 Saint-Hippolyte (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime
 Saint-Hippolyte (Doubs), Département Doubs
 Saint-Hippolyte (Gironde), Département Gironde
 Saint-Hippolyte (Haut-Rhin), Département Haut-Rhin
 Saint-Hippolyte (Indre-et-Loire), Département Indre-et-Loire
 Saint-Hippolyte (Pyrénées-Orientales), Département Pyrénées-Orientales
mit Namenszusatz:
 Saint-Hippolyte-de-Caton, Département Gard
 Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Département Gard
 Saint-Hippolyte-du-Fort, Département Gard
 Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Département Vaucluse

Siehe auch:
 Hippolyte (Begriffsklärung)